L’expression « maison de Bulgarie » peut désigner plusieurs dynasties ayant régné sur la Bulgarie :
 la maison de Battenberg (ou, « maison princière de Bulgarie ») sous le règne du roi Alexandre  ;
 la maison de Saxe-Cobourg et Gotha (ou, « maison royale de Bulgarie »), de 1887 à 1946, sous les règnes de Ferdinand , Boris III et Siméon II.